

Nom 

 Ashton Locklear  (née en 1998), gymnaste artistique américaine ;
 Heather Locklear (née en 1961), actrice américaine.

Pseudonyme 

 Locklear, vidéaste web français.